Le Vieux de la Montagne désigne une personne de l'ismaélisme. L'expression peut aussi désigner :
 Le Vieux de la montagne, opéra de Bernardo Porta (1802)
 Le Vieux de la montagne, roman de Judith Gautier (1893), à lire sur Wikisource
 Le Vieux de la montagne, d'Alfred Jarry (1896)
 Le Vieux de la montagne, volume des mémoires de Léon Bloy (1911)
 Le Vieux de la montagne, de Jean Ferry (1955), scénario d'après Alfred Jarry, en collaboration avec Yves Lejean et Isidore Bernhart
 Le soleil est trop vert / Le Vieux de la montagne, 45 T simple Philips du groupe Ange (1972)
 Le Vieux de la montagne, roman de Marie Mauron, 1977, éditions Plon
 Le Vieux de la montagne, relation de Habib Tengour, 1977-1981, Sindbad, Paris, 1983 (118 p) 
 Bien qu'il n'y apparaisse jamais, c'est l'un des personnages évoqués dans Pendule de Foucault d'Umberto Eco, telle une Arlésienne mystique et ésotérique
 Une organisation secrète chargée de garder le secret de l'Atlantide dans le manga Dossier A.

Références